Йоа́н Гри́ффит ( ; род. , Абердэр, Уэльс) — валлийский актёр. Наибольшую известность получил как исполнитель роли морского офицера Хорнблоуэра в одноимённом многосерийном телефильме. Также сыграл в фильмах: «Фантастическая четвёрка», «Уайльд», «Тайна Мунакра», «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера», «Титаник», «Удивительная лёгкость», «Король Артур», «Светлячки в саду», «Санктум».

Биография 
Йоан Гриффит родился в 1973 году, в Абердэре, но позже его семья переехала в Кардифф. Родители Йоана — Петр и Джиллиан Гриффиты были учителями в средних классах, а отец ещё был директором в школе в Южном Уэльсе. У Йоана также есть младший брат Алан и сестра Шуан.

Карьера 
Йоан дебютировал в кино в 13 лет, сыграв в английской мыльной опере «People of the Valley». Окончив школу, поступил в Королевскую академию драматического искусства и окончил её в 1995 году. В 1997 году сыграл Джона Грея в драматическом фильме «Уайльд». После окончания съёмок Йоана пригласили сниматься в фильме «Титаник», где он сыграл Гарольда Лоу - пятого помощника на корабле.

Начиная с 1998 года играл морского офицера Горацио Хорнблоуэра в серии телевизионных фильмов по романам С. С. Форестера. Эта роль остаётся наиболее знаковой в карьере Гриффита. В 1999 году он сыграл главную роль в фильме «Соломон и Гейнор».

После этих фильмов он получил большую известность, поэтому его начали приглашать в разные проекты: в 2005 и в 2007 годах он играл супергероя и участника команды Фантастическая четвёрка — Мистера Фантастика в фильмах «Фантастическая четвёрка» и «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера».

В 2008 году сыграл роль британского премьера Тони Блэра в фильме «Буш» и Эддисона в фильме «Светлячки в саду». В 2009 году сыграл сэра Бенджамина в фильме «Тайна Мунакра». В 2011—12 годах, он исполнял роль Эндрю Мартина в телесериале канала CW «Двойник».

В 2014 году Гриффит получил ведущую роль в сериале ABC «Вечность» о медэксперте из Нью-Йорка, который пытается раскрыть секрет своего бессмертия. В 2015 году актера можно было увидеть в фильме-катастрофе «Разлом Сан-Андреас» в компании Дуэйна Джонсона, Карлы Гуджино и Александры Даддарио.

В мае 2018 года состоялась премьера детективного сериала «Доктор Хэрроу» с Гриффитом в главной роли. Недавно сериал был продлён на третий сезон. А в 2019-м актер сыграл филолога и лексикографа Генри Брэдли в драматическом фильме «Игры разумов», главные роли в котором исполнили Мел Гибсон, Натали Дормер и Шон Пенн.

В 2020 году планируется выход боевика «Агент Ева» при участии Йоана Гриффита. В фильме также снялись Джессика Честейн, Колин Фаррелл и Джон Малкович.

Личная жизнь 
В 2007 году Йоан Гриффит женился на актрисе Элис Эванс. 6 сентября 2009 года у них родилась дочь, которой дали имя Элла Бетси Джанет Гриффит (). 13 сентября 2013 года у супругов родилась вторая дочь Элси Мариголд Эванс-Гриффит. В январе 2021 Эванс объявила о расставании. 1 марта 2021 года Гриффит подал на развод. 27 октября 2021 года, после объявления Гриффита о новых отношениях, Эванс обвинила его в многолетних изменах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании